Todd Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Todd Township (Minnesota)
 Todd Township (Pennsylvania)